Nome di diverse località degli Stati Uniti d'America:
Greensburg, città dell'Indiana;
Greensburg, città del Kansas;
Greensburg, città del Kentucky;
Greensburg, città della Louisiana;
Greensburg, città della Pennsylvania;
Greensburg, città della Virginia Occidentale.